Фраксионамијенто Пуерта дел Сол има више значења:

 Фраксионамијенто Пуерта дел Сол (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Фраксионамијенто Пуерта дел Сол (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Фраксионамијенто Пуерта дел Сол (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику